Херсо́нисос () — община (дим) в Греции на севере острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. В 2011 году по программе Калликратиса произошло слияние общин Гуве, Малия, Херсонисос и Эпископи. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 272,167 квадратныхого километра. Плотность 98,16 человека на квадратный километр. Административный центр — Гурне. Димархом на местных выборах 2014 года избран Янис Масторакис ().

Административное деление 

Община (дим) Херсонисос делится на 4 общинные единицы.

Примечания 

Димы Крита
Ираклион